Un habitant de Tarragona.
 Un habitant del Tarragonès.
 Un habitant de la província de Tarragona.
 Un dels subdialectes de la llengua catalana que forma part del dialecte central. Vegeu Català tarragoní.